Fraunschlag ist der Name folgender Orte:

 Fraunschlag (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft von Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Fraunschlag (Gemeinde St. Johann), Ortsteil von Sankt Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich